Il singolare femminile dello  Swedish Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Aravane Rezaï era la detentrice del titolo, ma è stata eliminata al secondo turno dalla slovena Polona Hercog, che ha vinto il titolo per 6-4, 7-5 contro la svedese Johanna Larsson.

Teste di serie

  Caroline Wozniacki (secondo turno, ritirata per infortunio alla spalla)
  Flavia Pennetta (quarti di finale)
  Lucie Šafářová (primo turno)
  Lourdes Domínguez Lino (quarti di finale)

  Vera Duševina (secondo turno)
  Iveta Benešová (primo turno)
  Barbora Záhlavová-Strýcová (semifinale)
  Polona Hercog (vincitrice)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swedish Open 2011